Панчулидзевы — дворянский род:
 Панчулидзев, Александр Алексеевич (1790—1867) — пензенский гражданский губернатор (1831—59).
 
 Панчулидзев, Владимир Алексеевич (1872—1950) — Заслуженный врач РСФСР.
 Панчулидзев, Евгений Алексеевич (1853—1917) — генерал-лейтенант, с 1 января 1878 года — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 
 Панчулидзев, Николай Алексеевич (1856—?) — отставной гвардии полковник, камергер, пензенский уездный предводитель дворянства (1887—99).
 Панчулидзев, Павел Алексеевич (1847—?) — камер-юнкер, посланник в Любеке, с 1880 года носил фамилию Вигель-Панчулидзев.
 Панчулидзев, Семён Давыдович (1767—1817) — генерал-майор, герой войны 1812 года.
 Панчулидзев, Сергей Алексеевич (1855—1917) — историк, воспитывался в Николаевском кавалерийском училище; был кавалергардом; участвовал в турецкой войне 1877—78 годов с лейб-гвардии Гусарским полком. Окончил курс Николаевской академии Генерального штаба. Управлял архивом Государственного совета.